

Шортанди — селище, Шортандинський район, Акмолинська область
 Шортанди — село, Аршалинський район, Акмолинська область